Municipio de Paris puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Paris (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Stutsman.
 Municipio de Paris (condado de Edgar, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Edgar.
 Municipio de Paris (Iowa), un municipio ubicado en el condado de Howard.
 Municipio de Paris (condado de Linn, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Linn.
 Municipio de Paris (condado de Huron, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Huron.
 Municipio de Paris (condado de Portage, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Portage.
 Municipio de Paris (condado de Union, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Union.
 Municipio de Paris (condado de Stark, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Stark.